French Exit steht für:

 French Exit (Roman), Roman von Patrick deWitt (2018)
 French Exit (Film), Film von Azazel Jacobs (2020)
 French Exit, Originaltitel des Filmes von Daphna Kastner (1995), siehe Du schon wieder!